TUT steht für:
 Tokyo University of Technology, die Technische Hochschule Tokio
 Tshwane University of Technology, eine südafrikanische Universität
 Tallinn University of Technology, die Technische Universität Tallinn
 Taiyuan University of Technology, die Technische Universität Taiyuan
 Time under tension, sie gibt an, wie lange ein Muskel in einem Satz belastet wurde
 Tausend Umwelt-Taxis für Berlin, siehe Taxigewerbe in Berlin

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Tuttlingen

Tut steht für:
 Tut (Adıyaman), türkische Stadt 
 kurz für Tutanchamun (besonders im englischsprachigen Raum)

Tut ist der Familienname folgender Personen:
 Hüsamettin Tut (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Jan Tut (1846–1931), Zigarrenmacher, Delmenhorster Original und letzter Nachtwächter der Delmestadt

tut steht für:
 Altaische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 Tut – Der größte Pharao aller Zeiten, Fernsehserie
 Tutt
 Thut

TUT